«Мой Дагестан»
 «Мой Дагестан» — книга Расула Гамзатова на аварском языке.
 «Мой Дагестан» — документальный фильм о Гамзатове (1972).
 «Мой Дагестан» — марка российского коньяка (Кизлярский коньячный завод).